Lekkoatletyka na Letnim Europejskim Festiwalu Młodzieży 2009 – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 20 – 24 lipca w fińskim Tampere. Areną zmagań młodych sportowców był Ratinan Stadion.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015

Bibliografia 
  
 

2009 w lekkoatletyce
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
Lekkoatletyka w Finlandii
2009 w Finlandii